Borgoratto Alessandrino – comune italiano in provincia di Alessandria.
Borgoratto Mormorolo – comune italiano in provincia di Pavia.
Borgoratto – l'unica frazione di Lucinasco in provincia di Imperia